Stoica est un patronyme courant en Roumanie, il peut faire référence à :

 Alin Stoica (né en 1979), footballeur roumain
 Alessandro Stoica (né en 1976) joueur de rugby roumain
 Dorel Stoica (né en 1978), footballeur roumain
 Bogdan Stoica (né en 1981), footballeur roumain
 Chivu Stoica (né en 1976), Chef d'État roumain (-)
 Pompiliu Stoica (né en 1976), footballeur roumain
 Tudorel Stoica (né en 1954), ancien footballeur roumain
 Valeriu Stoica (né en 1953), universitaire et homme politique roumain, ancien ministre de la Justice

Patronyme roumain